Ле-Плесье-Юлё () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Виллер-Котре. Округ коммуны — Суасон.

Код INSEE коммуны — 02606.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 76 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 52 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 40 были экономически активными, 12 — неактивными (показатель активности — 76,9 %, в 1999 году было 75,0 %). Из 40 активных жителей работали 37 человек (23 мужчины и 14 женщин), безработных было 3 (2 мужчин и 1 женщина). Среди 12 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 4 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Ле-Плесье-Юлё

Коммуны департамента Эна